Pangborn ist der Familienname folgender Personen:

 Clyde Edward Pangborn (1895–1958), US-amerikanischer Flugpionier und Barnstormer
 Edgar Pangborn (1909–1976), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor, der auch historische und Mystery-Romane schrieb
 Franklin Pangborn (1889–1958), US-amerikanischer Schauspieler